

Patronymes 

 Joseph Boutet, oblat bénédictin.
 Charles Boutet (1865-1943), homme politique français.
 Claude Boutet (), peintre français.
 Jacques-Marie Boutet, dit Monvel (1745-1812), acteur français.
 Nicolas-Noël Boutet (1761-1833), directeur-artiste de la Manufacture de Versailles.
 Anne-Françoise-Hippolyte Boutet, dite Mademoiselle Mars (1779-1847), actrice française, fille du précédent.
 Martin Boutet (v. 1617-v. 1686), premier professeur laïc de Québec.
 Maurice Boutet de Monvel (1851-1913), peintre français.
 Yves Boutet (1936-2021), joueur et entraîneur de football français.
 Charles Boutet (1865-1943), homme politique français. 
 Frédéric Boutet (1874-1941), nouvelliste et romancier français.
 Jacques Boutet (1890-1944), lieutenant-colonel de l'armée française et résistant.
 Pierre Boutet (1925-2010), ténor et réalisateur québécois d'émissions musicales à la SRC.
 Jacques Boutet (1928-), ancien président du CSA.
 Richard Boutet (1940-2003), réalisateur québécois.
 Stephane Boutet, acteur-réalisateur français.
 Dominique Boutet (1949-2021) médiéviste français.

Équipements 
 Hôtel Paris Bastille Boutet

Toponymes



Boutet, canton dans la municipalité régionale de comté de La Matapédia.

Homonymie de patronyme